Syntetrernis är ett släkte av fjärilar. Syntetrernis ingår i familjen Agonoxenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Agonoxenidae
Syntetrernis